Stone (película) puede referirse a cualquiera de las siguientes películas:

 Stone (película de 1974), una película australiana de acción, coescrita, producida, dirigida  y protagonizada por Sandy Harbutt.
 Stone (película de 2010) (llamada La Revelación en la mayor parte de Hispanoamérica, y Karma en México), una película estadounidense dirigida por John Curran y protagonizada por Robert De Niro, Edward Norton y Milla Jovovich.